Официальные праздники Кубы.

Примечания

Литература 
 
 

 
Куба
Списки:Куба